Volceium o Vocentum fou una ciutat de Lucània a les muntanyes a l'oest de Potentia, propera a la vall del Tanager. El seu nom original era probablement Volceii o Vulceii. Era habitada pels volcentes o volceiani (Plini els anomena volcentani i Ptolemeu ulci o volci), poble que a la Segona Guerra Púnica es va revoltar contra Roma i va acollir una guarnició cartaginesa (216 aC) però el 209 aC va retornar a l'aliança amb Roma. Fou municipi romà i una de les prefectures de Lucània durant l'imperi.

És l'actual Buccino.

Ciutats romanes d'Itàlia